Bodner ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Bodner, heute Christine Laser (* 1951), deutsche Leichtathletin
 Herbert Bodner  (* 1948), deutscher Manager
 Johannes Bodner (* 1969), österreichischer Rechtsanwalt, Politiker (ÖVP) und Landesrat
 Menachem Bodner († 2015), israelischer Holocaustüberlebender
 Phil Bodner (1917–2008), US-amerikanischer Musiker

weiters:
 Bodner Bau, Bauunternehmen mit Sitz in Kufstein

Siehe auch:
 Bothner
 Bodmer